Axos steht für:
 Claas Axos, Traktorenbaureihe des Landmaschinenherstellers Claas
 Axos (Bank), eine Bank in den USA

Orte:
 Axos (Mylopotamos), Ort in der Gemeinde Mylopotamos, Kreta, Griechenland
 Axos (Pella), Ort in der Gemeinde Pella, Makedonien, Griechenland
 Oaxos, antike griechische Stadt nahe Axos (Mylopotamos), Kreta, Griechenland